Rodbinsko sustavoslovlje ili filogenetska sistematika je razvrstavanje živih bića u filogenetski (prirodni) sustav, sustav koji ukazuje na odnose srodstva među i unutar razvojnih skupina živih bića.

Izvori 

Sistematika